

História 
Amélia Augusta da Baviera — rainha da Saxônia
Amélia da Grã-Bretanha — princesa da Grã-Bretanha e Irlanda
Amélia de Leuchtenberg — segunda esposa de Pedro I do Brasil (Dom Pedro IV de Portugal)
Amélia de Orleães  — última rainha de facto de Portugal
Amélia do Reino Unido — princesa do Reino Unido
Amélia Windsor — nobre britânica
Amélia de Württemberg — duquesa de Saxe-Altemburgo

Geografia 
 Amélia Rodrigues (Bahia) — município brasileiro no estado da Bahia
 Amelia (Itália) — comuna italiana da região da Umbria
 Amelia (Luisiana) — região do estado americano de Luisiana
 Amelia (Ohio) — vila no estado americano de Ohio
Dona Amélia — aldeia de São Tomé e Príncipe

Cinema 
 Amélia (2000) — filme brasileiro
 Amelia (2009) — filme estadunidense

Outros 
 Amelia (doença) — má-formação do embrião
 Amelia (empresa) — empresa norte-americana de tecnologia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história